Kołomenskaja () – stacja linii Zamoskworieckiej metra moskiewskiego, otwarta 11 sierpnia 1969 roku.

Linki zewnętrzne 
 Stacja na metro.ru

Stacje linii Zamoskworieckaja